Гео́ргий Гео́ргиевич Бовт (11 января 1960, Москва) — российский политолог, , журналист, сопредседатель партии «Правое дело» (2008—2011), член совета Партии роста (с 2016 года), шеф-редактор газеты «Известия» (1999—2004), главный редактор группы деловых журналов «Издательского дома Родионова» и журнала «Профиль» (2004—2007).

Биография 
Родился 11 января 1960 года в Москве. В 1982 году окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 1985 году — аспирантуру там же; ученик И. П. Дементьева. Защитил кандидатскую диссертацию в 1986 году на тему «Проблема  и партийно-политической борьбы по вопросу  (конец 60-х — начало 80-х годов XIX века)»; официальные оппоненты — В. В. Согрин и Г. Л. Кертман. Работал на историческом факультете МГУ, потом в Институте мировой экономики и международных отношений РАН.

В 1992 году окончил магистратуру в Колумбийском университете в Нью-Йорке по специальности «международные отношения».

С 1992 года работал в СМИ: в «Коммерсанте» (с июля 1992 по декабрь 1996 года), в газете «Сегодня» (с марта 1997 по ноябрь 1999 года), был шеф-редактором и колумнистом газеты «Известия» (с декабря 1999 по сентябрь 2004 года).

С октября 2004 года до июня 2007 года работал главным редактором группы деловых журналов «Издательского дома Родионова» и главным редактором основного еженедельника группы — «Профиль». В дальнейшем вёл передачи на радио «Сити-FM».

По состоянию на середину 2017 года — главный редактор журнала «Русский мир.ru» фонда «Русский мир», колумнист сайта «Газета.ру», ведёт программу «Бовт знает» на радио «Комсомольская правда» и авторские колонки в газете «Вечерняя Москва».

Дает политологические комментарии на радиостанции Бизнес ФМ.

Политическая деятельность 

В 2008—2011 годах занимал пост сопредседателя партии «Правое дело».

В феврале 2009 года был назначен уполномоченным по созданию московского отделения этой партии.

25 июня 2011 года покинул пост сопредседателя в связи с избранием Михаила Прохорова единственным лидером партии, однако оставался членом федерального политсовета партии.

С 2016 года — член Совета Партии роста. В 2022 году вышел из совета партии.

С 2022 года освещает ситуацию вокруг вторжения России на Украину, призывает сохранять объективность и обсуждает правомерность наказания за «фейки», рассматривает США и коллективный Запад как одну из сторон конфликта, противник «затягивании боевых действий на Украине».

Награды и премии 
 Премия Союза журналистов России «Золотое перо России» (февраль 2007 года) — за политическую публицистику.
 Премия Правительства Российской Федерации 2016 года в области средств массовой информации (3 декабря 2016 года) — за популяризацию вопросов внешней политики на страницах журнала «Россия в глобальной политике».

Публикации 
 Георгий Бовт, Александр Чудодеев Завтра начинается вчера : Все хотели как лучше… — М. : Фундамента Пресс, 2000. — 230, [1] с. : ил. ISBN 5-89792-006-0
 Есть ли жизнь после Путина. — М. : Алгоритм, 2015. — 302, [1] с. ISBN 978-5-906817-15-0

Примечания

Ссылки 
 
 Архив программ «Личный взгляд Георгия Бовта».  на радио «Комсомольская правда».

Выпускники исторического факультета МГУ
Политологи России
Журналисты России
Члены «Правого дела»
Члены «Партии Роста»
Сотрудники ИМЭМО
Журналисты газеты «Коммерсантъ»
Журналисты газеты «Известия»
Лауреаты премии «Золотое перо России»
Главные редакторы журнала «Профиль»